Ceci est la liste des hommes et femmes qui ont volé au-dessus de  d'altitude (ligne de Kármán), ce qui représente les limites terrestres internationales de l'espace.

La plupart sont des astronautes professionnels, actifs ou retraités, mais cette liste recense aussi les touristes spatiaux, ou astronautes amateurs : bien que subissant pour la plupart un bref entrainement, ils ne sont pas payés pour aller dans l'espace mais doivent au contraire payer leur place. Cette liste recense également quelques pilotes d'avions-fusée ayant franchi la ligne de Kármán, qui ne sont pas des astronautes professionnels.

Les voyageurs spatiaux qui ne sont pas des astronautes professionnels sont notés en . Les astronautes actuellement dans l'espace sont notés en .

 Index alphabétique : A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Bibliographie 

 Biographies des anciens astronautes de la NASA
 Biographies des astronautes actifs de la NASA
 Le site Kosmonavtika par Nicolas Pillet

Voir aussi 
 Conquête de l'espace
 Astronaute
 Vol spatial habité
 Liste des spationautes français
 Liste des missions spatiales habitées

Notes et références